Пинжедур — название населённых пунктов:

Россия 
 Пинжедур — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл.
 Пинжедур — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.